Karl Birker ist der Name folgender Personen:
* Karl Birker (Politiker) (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Helmstedt
 Karl Birker (Bildhauer) (1906–1989), deutscher Bildhauer

Siehe auch
 Karl Birk (1884–1951), österreichischer Theaterregisseur und -schauspieler.